▶ Liste(n) der Hallenkirchen – Übersicht

– Siehe auch Liste der Pseudobasiliken in Frankreich (Erfassungsstand 485) –

Erfassungsstand: 552 (Arbeit im Fluss)

In Frankreich sind manche Regionen für ihre Hallenkirchen bekannt. In den meisten Landesteilen dominiert nicht nur bei hochrangigen, sondern auch bei mittelgroßen Kirchen die Bauform der Basilika. Unter den Pfarrkirchen gibt es aber verstreut Hallenkirchen auch in Gegenden, in denen sie kaum wahrgenommen werden. Da sich diese wenig bekannten Kirchen nur durch zeitaufwändiges Screening des Gesamtbestandes erfassen lassen, ist die Vollständigkeit dieser Liste noch regional sehr unterschiedlich.

Hintergrundinformationen:
 IA…(Nummer) und PA…(Nummer) = Datenbank-Link: la plateforme ouverte du patrimoine

Da die meisten Hallenkirchen in der Gotik gebaut oder zur Hallenkirche umgestaltet wurden, ist in der Liste nur erwähnt, wenn eine Kirche einem anderen Baustil angehört.

Region Hauts-de-France 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Hauts-de-France (bisher 164 erfasst) –

Erfassungsstand: 183

Nord 
Das Département Nord umfasst das traditionell flämischsprachige (Französisch-)Flandern um Dünkirchen, Wallonisch-Flandern (Flandre wallonne) um Lille und den französischen Teil des Hennegau (frz.: Hainaut) um Valenciennes.

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Nord (bisher 8 erfasst) –

Erfassungsstand: 45, davon 1 auch Pseudobasilika

Pas-de-Calais 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Pas-de-Calais (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 16, davon 3 auch teilweise Pseudobasilika, dazu 1 Grenzfall.

Somme 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Somme (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Aisne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Aisne (bisher 8 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Oise 
(zunächst das Hochstift Beauvais und mehrere kleine Grafschaften wie Valois und Vexin, im 18. Jahrhundert zur Provinz Île-de-France, vor der Schaffung der Region Hauts-de-France Teil der Region Picardie)

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Oise (128) –

Anzahl: 111, davon einige teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika, dazu Grenzfälle

Hintergrundinformationen:
 EOi = Églises de l'Oise – Art roman et gothique

Île-de-France 
– Siehe auch Pseudobasiliken in der Île-de-France (bisher 27 erfasst) –

Erfassungsstand: 16

Paris 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Paris (bisher nur 1 erfasst) –

Seine-et-Marne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Seine-et-Marne (bisher 9 erfasst) –

Essonne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Essonne (bisher 6 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Yvelines 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Yvelines (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Val-d’Oise 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Val-d'Oise (bisher 9 erfasst) –

Erfassungsstand: 6, davon 2 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika

Centre-Val de Loire 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region Centre-Val de Loire (bisher 47 erfasst) –

Erfassungsstand: 43

Loiret 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Loiret (32) –

Anzahl: 19, davon 3 Grenzfälle zur Pseudobasilika.

Von mehreren Kirchen waren keine Innenffotos zu finden. Angesichts des Verhältnisses von Innen- und Außengestalt von Hallenkirchen des Départements könnte die eine oder andere der unzureichend dokumentierten „Pseudobasiliken“ auch eine Hallenkirche sein.

Cher 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Cher (4) –

Anzahl: 6, davon 1 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika.

Indre 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Indre (bisher 2 erfasst) –

Indre-et-Loire 

Erfassungsstand: 7

Loir-et-Cher 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Loir-et-Cher (17) –

Anzahl: 7

Eure-et-Loir 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Eure-et-Loir (bisher 4 erfasst) –

Anzahl: 3

Normandie 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Normandie (bisher 14 erfasst)

Erfassungsstand: 20

Eure 
Erfassungsstand: 5

Seine-Maritime

Calvados

Orne 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Orne (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Manche 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Manche (4) –

Anzahl: 6

Bretagne 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Bretagne (bisher 50 erfasst) –

Erfassungsstand: 41

Ille-et-Vilaine 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Ille-et-Vilaine (bisher 8 erfasst) –

Erfassungsstand: 15

Côtes-d’Armor 
Das Département Côtes-d’Armor erstreckt sich entlang der Nordküste der Halbinsel.

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Côtes-d'Armor (bisher 16 erfasst) –

Erfassungsstand: 9

Paimpol: Notre-Dame de la Nouvelle (CC):
Kirchenschiff nicht mehr vorhanden, auch keine Grundmauern erkennbar.

Finistère 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Finistère (11) –

Anzahl: 12, davon 2 Grenzfälle Hallenkirche/Pseudobasilika

Morbihan 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Morbihan (bisher 15 erfasst) –

Erfassungsstand: 5, davon 1 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika

Pays de la Loire 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region Pays de la Loire (bisher 8 erfasst) –

Erfassungsstand: 12

Sarthe

Mayenne 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Maine-et-Loire (bisher 1 erfasst) –

Erfassungsstand: 6

Maine-et-Loire 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Maine-et-Loire (bisher 2 erfasst) –

Vendée 
Erfassungsstand: 4

Nouvelle-Aquitaine 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region Nouvelle-Aquitaine (bisher 12 erfasst) –

Erfassungsstand: 56

Hintergundinformation:
 Von den romanischen Hallenkirchen (des Poitou) zur angevinischen Gotik (franz.) –

Deux-Sèvres 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Deux-Sèvres (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 11

Vienne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Vienne (bisher 7 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Haute-Vienne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Haute-Vienne –

Dordogne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Dordogne (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Charente

Charente-Maritime 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Charente-Maritime –

Anzahl: 7

Gironde 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Gironde (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 5

Lot-et-Garonne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Lot-et-Garonne (7) –

Anzahl: 15

Pyrénées-Atlantiques 
(Baskenland)

Occitanie 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Region Occitanie, bisher 18 (oder 17) erfasst. –

Erfassungsstand: 23 (oder 20)

Lot 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Lot (bisher 2 erfasst) –

Tarn-et-Garonne 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Tarn-et-Garonne (bisher 2 erfasst) –

Gers 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Gers (auch nur 1) –

Haute-Garonne

Tarn

Ariège 

– Im Département Ariège gibt es anscheinend keine Pseudobasiliken. –

Pyrénées-Orientales 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Pyrénées-Orientales (bisher nur 2 erfasst) –

Aude

Hérault 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Hérault (bisher 2 oder 3 erfasst) –

Anzahl: 1 oder 2 (eine mangels Innenfotos nicht sicher einzuordnen)

Lozère 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Lozère (5) –

Anzahl: 4, davon 1 Grenzfall zur Pseudobasilika

Aveyron 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Aveyron (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand 4, davon 1 wohl auch Hallenkirche

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Provence (bisher 8 erfasst) –

Erfassungsstand: 9

Von den sechs Départements dieser Region, repräsentieren Bouches-du-Rhône, Var und Alpes-de-Haute-Provence die historische Provence, Vaucluse im Wesentlichen das Landgebiet des Papstsitzes Avignon und Alpes-Maritimes die bis 1860 zum Piemont gehörigen Grafschaft Nizza.

Bouches du Rhône

Var

Alpes-Maritimes

Alpes-de-Haute-Provence

Auvergne-Rhône-Alpes 

– Siehe auch Pseudobasiliken in der Auvergne-Rhône-Alpes –

Anzahl: 53

Lyon und Dép. Rhône 

Die Stadt Lyon samt Vororten wurde erst 2015 als Métropole de Lyon aus dem Département Rhône herausgelöst, das in etwa der historischen Grafschaft Lyonnais entspricht. Die Provinz Lyonnais umfasste im 18. Jahrhundert zusätzlich das Gebiet der mittelalterlichen Grafschaft Forez.

Loire 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Loire (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Das Département Loire entspricht in seiner Ausdehnung weitgehend der mittelalterlichen Grafschaft Forez.

Allier 

Das Département Allier entspricht in seiner Ausdehnung weitgehend der mittelalterlichen Grafschaft und späteren Provinz Bourbonnais.

Puy-de-Dôme 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Puy-de-Dôme (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Das Département Puy-de-Dôme umfasst die Nordhälfte der früheren Grafschaft und dann Provinz Auvergne.

Cantal 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Cantal (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Das Département Cantal umfasst den Südwesten der früheren Grafschaft und dann Provinz Auvergne.

Haute-Loire 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Cantal (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Das Département Haute-Loire umfasst den Südosten der früheren Grafschaft und dann Provinz Auvergne und die ehemalige Grafschaft Verlay im Norden der späteren Provinz Languedoc.

Ardèche 

Erfassungsstand: 9

Drôme 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Drôme (bisher 6 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Südwesten des Dauphiné.

Isère 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Isère (bisher 7 erfasst) –

Erfassungsstand: 6

Norden des Dauphiné.

Ain 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Ain (bisher 4 erfasst) –

Süden der Franche-Comté.

Savoie 
Das Département Savoie umfasst etwa die Hälfte der mittelalterlichen Reichsgrafschaft Savoyen.

Haute-Savoie 

– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Haute-Savoie (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 2, davon 1 auch als Hallenkirche zu betrachten.

Bourgogne-Franche-Comté 

(überwiegend das Burgund im deutschsprachigen Sinn)

– Siehe auch Pseudobasiliken in Bourgogne-Franche-Comté (Erfassungsstand 24) –

Erfassungsstand: 29 (Screening noch nicht weit fortgeschritten – vgl. alphabetische Verteilung)

Saône-et-Loire

Yonne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Yonne (bisher 1 erfasst) –

Côte-d’Or

Doubs

Haute-Saône 

Erfassungsstand: 4

Grand Est 

– Siehe auch Pseudobasiliken inder Region Grand Est (bisher 39 erfasst) –

Erfassungsstand: 67

 Elsass

Haut-Rhin 
(Oberelsass)

Erfassungsstand: 4

Bas-Rhin 
(Unterelsass)

Erfassungsstand: 7

 Lothringen und Barrois

Vosges 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Vosges (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 5

Meurthe-et-Moselle 
Erfassungsstand: 8

Moselle 
Erfassungsstand: 4

Meuse 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Meuse (bisher 1 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

 Champagne-Ardenne 

– Dorfkirchen der südlichen Champagne –

Aube 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Aube (bisher 10 erfasst) –

Erfassungsstand: 23

Haute-Marne

Ardennes 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Ardennes (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Marne 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Marne (bisher 18 erfasst) –

Erfassungsstand: 3, davon 1 auch Pseudobasilika

Siehe auch 

 Liste der Pseudobasiliken in Frankreich

Weblinks

Einzelnachweise 

Frankreich, Hallenkirchen
!Hallenkirchen
!Frankreich